Lanas o Lañas pueden referirse a:

Lanas 

 Lanas, comuna francesa del departamento de Ardecha, región de Auvernia-Ródano-Alpes.

Lañas 

 Lañas (Arteijo), parroquia y aldea española del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Lañas (La Baña), parroquia  y lugar español del municipio de La Baña, provincia de La Coruña, Galicia.